«Stigmatic Chorus» (в пер. с  — Хор Стигматиков) — российская метал-группа, основанная
Ярославом «Valdes» Григорьевым и Владимиром «Chaos» Гоппэном в 1997 году на руинах группы «Reborn» в подмосковном Алабино.

История 
Образованная в 1997 году группа носила название Charon, и первоначальный состав выглядел так: Ярослав (Valdes) — гитара/вокал, Анна (Kali)- клавишные, Сергей — бас, Владимир (Chaos) — ударные. В 1998 году к группе присоединился второй гитарист Александр. Весной того же года группа нашла вокалиста Sain на фестивале «Территория Тьмы», после чего «Charon» записывают своё первое демо и выступают в нескольких московских клубах.

В июле 1999 года Charon записывают дебютный альбом Waters of Styx на студии CDM-records. В 2000 г. группу покидает гитарист Александр, а на его место приходит Леонид.

Вскоре группе становится известно, что за рубежом существует немало коллективов с названием Charon, участники решают переименовать свою группу в Stigmatic Chorus. В октябре 2000 года на лейбле More Hate выпускается сплит-альбом с норвежской группой Antaios. В 2001 году вновь на CDM-records группа приступает к записи своего второго альбома, который получает название Autodafe….

В результате творческих разногласий после записи альбома группу покидает басист. В результате поисков новым членом коллектива становится Константин, который на тот момент также играл на гитаре в московской группе Weeds In Vogue. С новыми силами участники берутся за новую работу и переосмысление уже записанного материала.

В феврале 2003 года в подмосковном городе Электросталь на студии Mindcrusher Labs Stigmatic Chorus начинают перезапись своего второго альбома Autodafe… под руководством Roos’a, гитариста из группы Melancholy. Работа завершается в июне, но в силу ряда обстоятельств выпуск альбома задерживается почти на полгода, он выходит только в августе 2005 года на лейбле Союз.

После очередных изменений в составе, группа приступает к работе над следующим альбомом Gedonist, который выходит в марте 2008 года на лейбле Musica Production. В честь десятилетия с момента выхода своего первого альбома группа принимает решение переиздать его, а также даёт сольный концерт в марте 2009 года.

В октябре 2009 года группа выпускает мини-альбом Индульгенция, состоящий из пяти композиций: одного нового трека + каверы известных отечественных металл-команд.

17 сентября 2010 года вышел в свет альбом «Симпозиум», состоящий из 9 композиций, среди которых есть песня «Индульгенция», известная до этого в тесных кругах (ранее изданная на EP группы), которая зазвучала в новой обработке. В записи композиции «Вий» приняла участие Natalie Kempin (Arcane Grail) — ныне вокалистка немецкой группы CORONATUS.

26 сентября 2010 года стало известно, что Stigmatic Chorus исполнит кавер-версию композиции «Антихрист» группы Ария на интернет-трибьют-альбоме «Internet Tribute to Ария. XXV. Дай руку мне».

15 октября 2012 года было объявлено о выходе нового альбома, который получил название Fanatic. Альбом вышел 1-го декабря на HPJ Records.

Интересные факты 
 В записи альбома «Symposium» гитарист Alex Ashen не принимал участие, его место занял звукорежиссер записи — Игорь KIV Королёв
 Существует две версии клипа «Индульгенция» — одна появилась в интернете официально за месяц до релиза диска, вторая — на самом диске. Новая версия отличается картинкой и монтажом, добавлено больше кровавых сцен.
 Мало кто из российских групп рискует выпускать кавер-версии песни «Антихрист», так как ходит легенда, что это приносит несчастье группе. Тем не менее, Stigmatic Chorus пренебрегла этим суеверием.

Состав

Текущий состав 
 Den Sain — вокал
 Belf — бас-гитара (Ashen Light, Изморозь, Путь Солнца, Невидь)
 CrownSteel — гитара (Путь Солнца)
 Vlad Anastasov — ударные (Sensum, Anal Grind)

Бывшие участники 
 Valdes (1998—2006) — гитара
 Kali (1998—2006) — клавишные
 Chaos (1998—2005) — ударные
 Сергей (1998—2001) — бас-гитара
 Mefisto (2000—2006) — гитара
 Константин Тимофеев (2001—2003) — бас-гитара
 Viper (2003—2005) — бас-гитара
 Emily A. Saaen (2002—2005) — бэк-вокал
 Amar (2005—2006) — ударные
 Ashen (2006-2010) — гитара (Ashen Light)

Дискография

Альбомы, синглы

Ссылки 
 
 
 
 

Интервью
 Интервью журналу Dark City № 59, 2010 год, стр. 59
 Интервью в журнале Rockcor № 1 за 2003 год
  Интервью в журнале Dark City № 4 за 2001 год
 Интервью журналу Dark City № 4, 2001 год, стр. 24 

Рецензии
 Рецензия на альбом «Fanatic» в журнале Dark City № 73, 2013 год 
 Рецензия на альбом «Waters of Styx» в журнале Rockcor № 82, 2009 год 
 Рецензия на альбом «Gedonist» в журнале Dark City № 44, 2008 год 
 Рецензия на альбом «Autodafe» в журнале Dark City № 29, 2005 год

Примечания 

Блэк-метал-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году